Donji Rakani, naseljeno mjesto u sastavu općine Bosanski Novi, RS, BiH,
 Gornji Rakani, naseljeno mjesto u sastavu općine Bosanski Novi, RS, BiH.